Tony Allen (1939–2022) válogatott angol labdarúgó
 Tony Allen (1940–2020) nigériai zenész, dobos
 Tony Allen (1945–) angol humorista, író
 Tony Allen (1982–) amerikai kosárlabdázó